Las Cruces – comune (corregimiento) della Repubblica di Panama situato nella provincia di Los Santos
 Las Cruces – comune (corregimiento) della Repubblica di Panama situato nella provincia di Veraguas
 Las Cruces – città degli Stati Uniti d'America, capoluogo della contea di Doña Ana